Влади́мир Васильевич Алексе́ев:
 Алексеев, Владимир Васильевич (1865 — после 1930) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Алексеев, Владимир Васильевич (1883—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Алексеев, Владимир Васильевич (1926—2010) — управляющий мостостроительным трестом № 5 Министерства транспортного строительства СССР, Герой Социалистического Труда.